Obiekty hydrograficzne na Pomorzu Zachodnim:
 niemiecka nazwa zatoki Węgorzy Kąt;
 niemiecka nazwa Kanału Gunickiego.